Мела́н-ан-Івлі́н () — муніципалітет у Франції, у регіоні Іль-де-Франс, департамент Івлін. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 37 км на північний захід від Парижа, 28 км на північний захід від Версаля.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 3819 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 8947,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Відомі особистості 
В поселенні народився:
 Ніколя Фарг (* 1972) — французький письменник.

Галерея зображень

Посилання 

 місто Мелан-ан-Івлін, Офіційний сайт 

 Мелан-ан-Івлін на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Мелан-ан-Івлін на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Івлін

Примітки 

Муніципалітети департаменту Івлін